Schajachmetow ist der Familienname folgender Personen:

 Schaissultan Schajachmetow (1939–2000), sowjetisch-kasachischer Politiker
 Schumabai Schajachmetow (1902–1966), sowjetischer Politiker